BHW steht als Abkürzung für:

 Beamtenheimstättenwerk, siehe BHW Bausparkasse
 Bemessungshochwasser
 Braunschweiger Hüttenwerk, siehe Zollern (Unternehmen)
 Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich

Abkürzung